Re del silenzio – brano musicale dei Litfiba contenuto nell'album 17 re del 1986
 Re del silenzio – raccolta non ufficiale (in quanto non autorizzata dalla band) dei Litfiba del 1994